Попельное либо Пепельное (), село, 
Ольховатский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321484015. Население по переписи 2001 г. составляет 0 человек.

Географическое положение 
Село Попельное находится на расстоянии в 2 км от сёл Комиссарово, Широкое и Потихоново.

История 
 2008 - село ликвидировано.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Великобурлукского района